GLVX steht für:
 Viceroy of India (Schiffsrufzeichen), britisches Passagier- und Postschiff

glvx steht für:
 Manx (Sprache) (ISO-639-6-Code), Code für die vorübergehend ausgestorbene gälische Sprache auf der Isle of Man

Abkürzung